Преусмерење може да се односи на:

 Преусмеравање (програмирање), могућност интерпретатора командне линије
 УРЛ преусмерење, механизам за прављење веб-страница које су доступне на више од једне адресе
 Додатно испитивање (енгл. -{Redirect examination}-), термин који се користи у закону
 -{Redirect Message}- (-{ICMP}-), механизам за рутере који преноси информације до хостова
 Преусмерен (филм), акциона комедија из 2014. године

Види још